Verão Quente — período político ocorrido em 1975 em Portugal
 Verão Quente (telenovela) — telenovela portuguesa da RTP1
 Verão quente (Os Simpsons) — episódio de The Simpsons

Desambiguação